Флаг Краснови́шерского муниципального района Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 февраля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4722.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, состоящее их двух равновеликих горизонтальных полос: красной и голубой, и несущее посередине изображение основной фигуры из герба: белого оленя с поднятой головой; вплотную к краям полотнища воспроизведены: вверху, над оленем — жёлтое солнце, показанное наполовину; внизу — жёлтая скала, на которой стоит олень».

Обоснование символики 
Красновишерский район занимает северо-восточную часть Пермского края, поэтому его жители первыми встречают рассвет, что и отражено на флаге возникающим солнцем.

Основная фигура флага — олень — красивое, гордое и свободолюбивое животное, указывает, что на территории района находится один из крупнейших в крае заповедников, где обитают дикие животные.

Скала, на которой стоит олень — символ красивых гор и камней, являющихся объектом туристических маршрутов жителей и гостей района. 

Основная река территории — Вишера, показана на флаге голубым цветом, а красный цвет придаёт флагу гласность, указывая на название района: «Красновишерский». Кроме того, красный цвет в геральдике — символ мужества, самоотверженности, труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты. Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, добродетели, чистой воды и неба.

Белый цвет (серебро) символизирует благородство и чистоту помыслов и поступков.

Жёлтый цвет (золото) символизирует в геральдике прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением оленя